ha sido el nombre de dos buques de guerra japoneses:

 El Furutaka, un crucero pesado de la Armada Imperial Japonesa, que daba nombre a la Clase Furutaka.
 El [[Furutaka (MS-04)|Furutaka (MS-04)]], dragaminas de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.

Nombres de buques de guerra de Japón